Алекса́ндр Ники́тович Во́лков (25 марта 1929, Валуйки, Центрально-Чернозёмная область, ныне в составе Белгородской области — 7 декабря 2005, Москва) — советский военачальник, Министр гражданской авиации СССР, маршал авиации (1989).

Биография 
Окончил 4-ю спецшколу ВВС в Курске в 1948 году. 

В Советской Армии с 1948 года. Окончил Энгельсское высшее военное авиационное училище им. М. Расковой в 1951 году. С 1951 года проходил службу лётчиком, старшим лётчиком, командиром звена в одном из бомбардировочных авиационных полков 56-й бомбардировочной авиационной дивизии ВВС Московского военного округа. Член КПСС с 1956 года. В 1961 году окончил Военно-воздушную академию и назначен заместителем командира эскадрильи, с 1963 года командовал эскадрильей. 

В 1964 году был переведён в 6-й отбак и назначен заместителем командира, а с 1966 года — командиром 203-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной дивизии 6-го отдельного тяжелого бомбардировочного авиакорпуса в 37-й воздушной армии ВГК СН. В 1969—1971 годах — командир 79-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии (аэродром Долонь, Семипалатинская область, Казахская ССР) во 2-ом отбак. Два года находился в «специальной командировке» в Египте. 

В 1973 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил СССР. С 1973 года — заместитель командира, с 1975 года — командир 6-го отдельного тяжёлого бомбардировочного авиационного корпуса. С 1979 года — командующий Военно-транспортной авиацией. С 1986 года — заместитель Главнокомандующего Военно-воздушными силами СССР. С мая 1987 года — Министр гражданской авиации СССР, председатель Комиссии по делам ИКАО. 

Генерал-майор авиации (4.11.1973), генерал-лейтенант авиации (27.10.1977), генерал-полковник авиации (30.10.1981). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1989 года присвоено воинское звание маршал авиации  (предпоследние присвоение маршала авиации).

С апреля 1990 года — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С 1992 года — в отставке. Жил в Москве. Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984—1989).

За период службы в ВВС освоил 11 типов самолётов.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Медали
 «Заслуженный военный лётчик СССР» (16.08.1974)

Литература 
 Военная энциклопедия. Т. 2. — М.: Воениздат, 1994—2004.
 Гражданская авиация России. 1923-2003. — М.: Воздушный транспорт, 2003.
 История отечественной гражданской авиации. — М.: Воздушный транспорт, 1996.

Ссылки 
 Воспоминания о маршале авиации Александре Никитовиче Волкове.
 Биография А. Н. Волкова в «Авиакосмическом сборнике» .

Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Министры гражданской авиации СССР
Персоналии:Аэрофлот
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС